Johann Langermann ist der Name folgender Personen:

* Johann Gottfried Langermann (1768–1832), deutscher Psychiater
 Johann Lorenz Langermann (1640–1716), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, Hofprediger in Hanau 
 Johann Paul Langermann (1716–1752), deutscher Jurist und Numismatiker